Kehrberg steht für:
 Kehrberg (Groß Pankow), ein Ortsteil der Gemeinde Groß Pankow (Prignitz) im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 Kehrberg, deutscher Name von Krzywin (Gmina Widuchowa) im Powiat Gryfiński

Personen:
 August(inus) Kehrberg (* 1668), Subrektor und Lieddichter in Königsberg in der Neumark
 Gerhard Kehrberg (* 1949), deutscher Physiker und Professor

Siehe auch:
 Kehrenberg